Дмитрий Александрович Криволуцкий (4 октября 1939, Москва — 30 октября 2004, там же) — советский и российский эколог, член-корреспондент РАН.

Биография 
Дмитрий Александрович Криволуцкий родился в Москве в семье географов Криволуцкого Александра Евгеньевича и Гришиной Лидии Ивановны. В 1957 году он поступил на биолого-почвенный факультет МГУ, который окончил в 1962 году. После окончания университета работал в Институте морфологии животных имени А. Н. Северцова АН СССР (1962—1997). В 1965 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1977 — докторскую. Возглавлял лабораторию биоиндикации ИЭМЭЖ

С 1974 по 1984 годы преподавал на кафедре биогеографии географического факультета МГУ. С 1988 по 2004 годы был заведующим кафедрой.

7 декабря 1991 года был избран членом-корреспондентом РАН по специальности «экология». С 2002 по 2004 годы руководил Институтом паразитологии РАН.

Входил в редколлегии двух российских и трёх зарубежных журналов.

Похоронен на Даниловском кладбище в Москве.

Вклад в науку 
Открыл 100 новых для науки видов панцирных клещей и около 1000 новых для фауны России и бывшего СССР. Внёс вклад в теорию жизненных форм организмов, разработав систему морфо-экологических типов панцирных клещей.

Был координатором ряда Всесоюзных и международных конференций по почвенной зоологии.

Преподавал в МГУ биогеографию, основы биологии, биогеографию почв, биоразнообразие и биоиндикацию, зоологию. Опубликовал свыше 450 трудов, включая 20 монографий и учебников.

Основные труды

Награды и признание 
Был удостоен ряда наград и премий:
 Государственная премия СССР (1980);
 Медаль «За спасение погибавших» (1987 — как ликвидатор последствий Чернобыльской аварии, 2002);
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени (1999);
 Премия Правительства РФ (1996);

Входил в состав редакционной коллегии авторитетных научных изданий:
 «Экология»;
 «Вестник Московского университета. Серия География»;
 «Охрана природы и ландшафта» (Швейцария);
 «Прикладная экология почвы» (Голландия).

Являлся членом научных обществ:
 Член-корреспондент РАН (1991, Секция химических и медико-биологических наук — экология);
 Действительный член РАЕН и Экологической академии (2002);
 Действительный член Международного союза радиоэкологии (Бельгия);
 Член Нью-Йоркской академии наук;
 Член Национального географического общества (США);
 Член-корреспондент Энтомологического общества Финляндии.

Примечания

Литература 
 
 Mordkovich V. G. 2014. [XVII All-Russian soil zoology conference memory of 75 year anniversary of chl.-corr. RAS D.A. Krivolutsky] // Euroasian Entomological Journal. Vol.13. No.6: 599—600 [in Russian].

Ссылки 
 Криволуцкий Дмитрий Александрович. Персональная страница на сайте Летопись Московского университета

Акарологи России
Акарологи СССР
Выпускники биолого-почвенного факультета МГУ
Преподаватели географического факультета МГУ
Популяризаторы экологии
Популяризаторы географии
Экологи России
Экологи СССР
Похороненные на Даниловском кладбище
Почвенные зоологи